XXII чемпионат мира по гандболу среди женщин который проводился в Дании с 5 по 20 декабря 2015 года.

Квалификация

Арены чемпионата 
 Йюске-Банк-Боксен (Хернинг) — Вместимость: 14 000
 Tre-For Arena (Коллинг) — Вместимость: 5100
 Arena Nord (Фредериксхавн) — Вместимость: 2800
 Næstved Arena (Нествед) — Вместимость: 3500

Результаты

Групповой этап 
Начало всех матчей указано по местному времени (UTC+1).

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Президентский кубок

За 17—20-е места

За 21—24-е места

Плей-офф

Таблица

1/8 финала

1/4 финала

За 5-8-е места

За 7-8-е места

За 5-6-е места

1/2 финала

Матч за 3-е место

Финал

Победитель

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Сайт IHFe

Чемпионат мира по гандболу среди женщин
2015 год в гандболе
Чемпионаты мира в Дании
Декабрь 2015 года
Спорт в Дании в 2015 году
Гандбол
Международные соревнования по гандболу в Дании